Murfreesboro (Arkansas)
Murfreesboro (Észak-Karolina)
Murfreesboro (Tennessee)